Miejscowości w USA:
 Key West – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Monroe
Gminy w USA:
 Key West (ang. Key West Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Coffey
Wyspy w USA
 Key West – wyspa w archipelagu Florida Keys